Тёплый переу́лок — название улиц в различных населённых пунктах государств бывшего СССР.

Россия 
 Тёплый переулок — улица в Липецке.
 Тёплый переулок — прежнее (с XVIII века по 1965 год) название улицы Тимура Фрунзе в Москве.